Пентасамарийтрисвинец — бинарное неорганическое соединение
самария и свинца
с формулой PbSm,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Пентасамарийтрисвинец образует кристаллы
,
структура типа трисилицида пентамарганца MnSi
.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 1580 °C
. При температуре 4,2 K переходит в сверхпроводящее состояние.

Примечания

См. также 
 Трисамарийсвинец
 Пентасамарийтетрасвинец
 Ундекасамарийдекасвинец
 Самарийдисвинец
 Самарийтрисвинец

Соединения свинца
Соединения самария
Интерметаллиды
Сверхпроводники